Santoyo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santoyo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Santoyo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar